Vostok (en ) est un mot russe signifiant « Est » (la direction) ou "Orient" . En dehors de ce sens, le mot peut désigner :

Géographie 
 la base antarctique Vostok, station scientifique russe implantée en Antarctique
 le lac Vostok, réservoir d'eau souterrain en Antarctique
 la baie de Vostok, baie de la mer du Japon
 Vostok, atoll inhabité appartenant aux Kiribati dans l'Océan Pacifique

Astronautique 
 le programme Vostok, premier programme spatial habité de l'Union soviétique
 la fusée Vostok utilisée dans le cadre de ce programme
 , première version de ce lanceur
 Vostok-K, deuxième version
 , troisième version
 le vaisseau Vostok développé dans le cadre de ce programme

Transport 

  Autoroute russe A375 « Vostok » devant relier à terme Khabarovsk à Nakhodka
  Autoroute russe M12 « Vostok » devant relier à terme Moscou à Iékaterinbourg

Autres 
 le Vostok, corvette de 600 tonneaux avec laquelle Fabian Gottlieb von Bellingshausen atteignit l'Antarctique en 1820
Vostok, marque de montres russe robustes et bon marché utilisées par l'armée russe
Vostok, androïde russe de l'Univers Marvel
Vostok, cratère sur Mars
Vostok, un exercice militaire russe de grande envergure qui se déroule du 11 au  dans toute la Sibérie et dans l'Extrême-Orient russe
Vostok, une marque de motocyclettes soviétiques de compétition.

Homonymie de toponyme